Хенераль-Сан-Мартин — аргентинский топоним:
 Хенераль-Сан-Мартин (департамент, Кордова) — департамент в провинции Кордова
 Хенераль-Сан-Мартин (департамент, Ла-Риоха) — департамент в провинции Ла-Риоха
 Хенераль-Сан-Мартин (департамент, Сальта) — департамент в провинции Сальта
 Хенераль-Сан-Мартин (муниципалитет) — муниципалитет в провинции Буэнос-Айрес
 Хенераль Сан-Мартин (станция метро) — станция метро в Буэнос-Айресе